El término broch puede referirse a:
 Hermann Broch
 Broch: un tipo de edificación habitual en la Edad del Hierro en Escocia.
 Broch de Mousa